Alcazar eller Alcázar kan syfta på

 Alcázar – benämningen på medeltida spanska fort eller slott
 Alcazar (biograf, Stockholm) – en biograf i Stockholm, invigd 1937, stängt 1971
 Alcazar (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Alcazar (Nalen) – ett smeknamn på nöjespalatsen Nalens annex
 Alcazar alliance – en planerad flygbolags-allians med bland andra SAS, KLM och Swissair
 General Alcazar – en fiktiv general i Tintin-serierna

Geografi

Antarktis 

 Alcázar (platå i Antarktis),

Spanien 

 Alcázar de San Juan – en stad
 Alcázar de San Juan (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Royal Alcazar of Madrid, ett slott i Madrid
 Alcázar, Sevilla, en byggnad i Sevilla
 Alcázar, Segovia, en byggnad i Segovia

Se även
 Alcazarquivir – spanskt namn på en stad i Marocko, se Ksar el-Kébir